L'edizione 1946-47 della Erste Klasse vide la vittoria finale del SC Wacker.

Capocannoniere del torneo fu Ernst Stojaspal del FK Austria Wien con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SC Wacker Campione d'Austria 1946-47.
 SCR Hochstädt e Post SV retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
Fußball-Bundesliga (Austria)